Список известных носителей-женщин см. Трояновская.

Трояно́вский () — фамилия.

Известные носители

А

Б

В 
 Трояновский, Вадим Иванович (род. 1937) — советский и российский скульптор. Заслуженный художник РФ.
 Трояновский, Валентин Николаевич (1939—2012) — советский футболист (нападающий, полузащитник). Игрок киевского «Динамо».
 Трояновский, Викентий (Винценты) Войцехович (1859—1928) — польский и российский художник.
 Трояновский, Виктор (1906—1977) — польский ветеринарный врач, политик. Министр труда, социальной защиты и здравоохранения (1944—1945), министр труда и социального обеспечения во Временном правительстве Польской Республики (1945), член Крайовы Рады Народовой (1944—1947).
 Трояновский, Виталий Антонович (род. 1947) — советский и российский киновед, сценарист и режиссёр документального кино.
 Трояновский, Владимир Михайлович (род. 1940) — советский и российский учёный в области информатики и программного обеспечения управляющих систем. Доктор технических наук, профессор МИЭТ.
 Трояновский, Войцех (1904—1988) — польский легкоатлет, спортивный журналист. Серебряный призёр чемпионата мира (1927).
 Трояновский, Вячеслав Евгеньевич (1879 — после 1920) — российский военный, кавалерист. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Сын Евгения Трояновского.

Д 
 Трояновский, Даниэль (род. 1982) — польский гребец. Чемпион мира по академической гребле в распашной двойке с рулевым (2007).

Е

З 
 Трояновский, Здислав (1928—2006) — польский хоккеист, хоккейный тренер. Дважды чемпион Польши.

И 
 Трояновский, Иван Иванович (1855—1928) — российский врач, коллекционер, общественный деятель. Брат Евгения Трояновского.

М 
 Трояновский, Марк Антонович (1907—1967) — российский режиссёр и оператор. Племянник Александра Антоновича Трояновского.
 Трояновский, Мариан (1907—1958) — польский экономист, специалист в области экономики сельского хозяйства.
 Трояновский, Мацей (род. 1951) — польский химик, телеведущий, переводчик.
 Трояновский, Мечислав (1881—1945) — польский военный, бригадный генерал. Участник Первой и Второй мировых войн.
 Трояновский, Михаил Константинович (1889—1964) — советский актёр. Племянник Евгения и Ивана Трояновских.

О 
 Трояновский, Олег Александрович (1919—2003) — советский государственный деятель, дипломат. Сын Александра Антоновича Трояновского.
 Трояновский, Олег Александрович (род. 1980) — российский композитор. Правнук Александра Антоновича и внук Олега Александровича Трояновского.

П 
 Трояновский, Павел Иванович — советский журналист, фронтовой корреспондент Второй мировой войны.

Р 
 Трояновский, Ромуальд Михайлович (1914—1992) — советский актёр. Сын Михаила Трояновского.

С 
 
 Трояновский, Станислав Тимофей (1908—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах-францисканец, мученик.

Т 
 Трояновский, Тадеуш (1933—1997) — польский борец, тренер по вольной борьбе. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме (1960), семикратный чемпион Польши.

Э 
 
 Трояновский, Эдуард Валентинович (род. 1980) — российский боксёр, чемпион Европы, чемпион PABA.



Топоним 
 Трояновский — посёлок, Севский район, Брянская область

См. также 
 Траяновский

Ссылки